Jean-François Damphousse (né le  à Saint-Alexis-des-Monts, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || Gouverneurs Bantam de Sainte-Foy ||  || 16 ||  ||  ||  || 958 || 48 || 3,01 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || Gouverneurs de Sainte-Foy ||  || 2 || 1 || 0 || 1 || 12 || 8 || 3,84 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1995-1996 || Gouverneurs de Sainte-Foy || QAAA || 32 || 18 || 10 || 1 ||  || 83 || 3,06 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 39 || 6 || 25 || 2 ||  || 190 || 5,53 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 59 || 24 || 26 || 6 ||  || 174 || 3,07 || 89,3 || 1 || 6 || 10 || 5 || 5 || 595 || 28 || 2,82 ||  || 0 || 2
|-
| 1998-1999 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 40 || 19 || 17 || 2 ||  || 122 || 3,38 || 87,7 || 1 || 2 || 4 || 0 || 4 || 200 || 12 || 3,6 ||  || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || River Rats d'Albany || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3,06 || 89,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || River Rats d'Albany || LAH || 26 || 9 || 11 || 2 ||  || 62 || 2,81 || 92 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 62 || 4 || 3,86 ||  || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Lynx d'Augusta || ECHL || 14 || 4 || 7 || 0 || 676 || 49 || 4,35 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || River Rats d'Albany || LAH || 55 || 24 || 23 || 3 ||  || 141 || 2,86 || 91,4 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Devils du New Jersey || LNH || 6 || 1 || 3 || 0 || 294 || 12 || 2,45 || 89,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || River Rats d'Albany || LAH || 18 || 3 || 11 || 2 ||  || 57 || 3,42 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH || 31 || 12 || 14 || 4 ||  || 87 || 3,13 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Flames de Saint-Jean || LAH || 10 || 5 || 5 || 0 || 591 || 23 || 2,33 || 91,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 35 || 19 || 11 || 4 ||  || 77 || 2,3 || 91,2 || 2 || 0 || 10 || 4 || 6 || 592 || 25 || 2,54 ||  || 1 || 2
|-
| 2004-2005 || Radio X de Québec || LNAH || 39 || 27 || 8 || 0 ||  || 111 || 2,86 || 0 ||  || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-

| 6 || 1 || 3 || 0 || 294 || 12 || 2,45 || 89,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1979
Naissance en Mauricie
Joueur québécois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Wildcats de Moncton
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Radio X de Québec